Фрайле — может означать:

Фамилии 
 Фрайле, Медардо (1925—2013) — испанский писатель.
 Фрайле, Омар (1925—2013) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

Населённые пункты 
 Фрайле-Муэрто — город на северо-востоке Уругвая, в департаменте Серро-Ларго.